Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Riabow – radziecki działacz partyjny, państwowy i związkowy
 Jakow Riabow – radziecki polityk
 Wiktor Riabow – radziecki i rosyjski historyk i polityk
 Wiktor Riabow – radziecki lekkoatleta, sprinter